Мо́локо Те́мо (; ? — ) — фермер и долгожительница из ЮАР, которая утверждала, что является самым старым из когда-либо живших людей на Земле, в возрасте 134 года. Она старше любого другого живущего претендента, но этот факт никогда не проверялся Книгой рекордов Гиннесса. 

Согласно СМИ, Темо утверждала, что она родилась 4 июля 1874, что делает её 134-летней. Но официальные документы сохранены не были, таким образом сомнительно, было ли это её истинным возрастом. Также факт её возраста зарегистрирован в её паспорте, который был выдан ей в 1988, и данные которого были основаны на свидетельствах членами семьи. Однако засвидетельствованный родственниками Темо возраст, возможно, был предположением.

Биография 
Молоко Темо предположительно родилась 4 июля 1874 года в бурской республике Трансвааль (ныне — в южноафриканской провинции Лимпопо, недалеко от границы с Зимбабве) и всю свою долгую жизнь провела в родных местах. Она была свидетельницей нескольких эпох, многое пережила и многое увидела — борьбу своего народа с британскими колонизаторами, годы апартеида, приход нерасовой демократии. По словам женщины, самое значительное событие в её жизни — это участие в первых нерасовых выборах в апреле 1994 года.

После потери зрения она жила с дочерью, которой на данный момент 90 лет, 29 внуками, 59 правнуками, и их детьми. Её долговечность не была результатом здоровой диеты: её любимыми продуктами были шпинат, мясо, конфеты и «Coca-Cola». Темо говорила, что секретом её долголетия является «вера в Бога и уважение к родителям».

Специалист по верификации долгожителей Роберт Янг прокомментировал в 2005 году:

Самая младшая дочь Темо Молоко, Эвелин, как сообщали, была 79 лет от роду; поэтому, 131−79=52 года должно было быть Темо Молоко во время рождения дочери.

Факт того, что Темо родила ребёнка в таком возрасте, был поставлен под сомнение (хотя есть свидетельства и о более старых роженицах).

Несмотря на то, что СМИ утверждали обратное, Книга рекордов Гиннеса отказалась принять факт столь большого возраста Темо, ссылаясь на нехватку свидетельств этому, а также на чрезвычайную неправдоподобность этого факта.

На праздновании её 134-го дня рождения было объявлено, что будут предприняты дальнейшие попытки проверить возраст Темо.

Она умерла от естественных причин 3 июня 2009 года, в возрасте 134 года. Всего двумя месяцами ранее, 22 апреля, она голосовала на всеобщих выборах.

Источники

См. также 
 Гертруда Бейнс
 Жанна Кальман
 Сархат Рашидова

Неверифицированные долгожительницы, прожившие более 120 лет
Долгожители ЮАР